Синадино — греческая фамилия.

Известные носители

См. также 
 Синадиновская церковь